Pseudopalicus är ett släkte av kräftdjur. Pseudopalicus ingår i familjen Palicidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Pseudopalicus